Haberkorn steht für:

 Haberkorn GmbH, technischer Händler mit Sitz in Österreich

Haberkorn ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Haberkorn (1880–1966), US-amerikanischer Tauzieher und Ringer
 Friedrich Haberkorn (1780–1826), deutscher Sänger, Schauspieler und Theaterdirektor
 Georg Haberkorn (1772–1832), deutscher Politiker, Landtagsabgeordneter Großherzogtum Hessen
 Hans-Jürgen Haberkorn (* 1940), deutscher Maler und Grafiker
 Heinz Haberkorn (1943–2011), deutscher Maler und Grafiker
 Lothar Haberkorn (1921–2014), österreichischer Unternehmer
 Ludwig Haberkorn (Politiker, 1810) (1810–1873), deutscher Politiker, Landtagsabgeordneter Großherzogtum Hessen
 Ludwig Haberkorn (1811–1901), deutscher Politiker, Präsident der II. Kammer des sächsischen Landtags
 Michael Haberkorn (* 1947), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen), MdA
 Peter Haberkorn (1604–1676), lutherischer Theologe
 Uwe Haberkorn (* 1959), deutscher Nuklearmediziner

Siehe auch:
 Haberkornhütchen, ostösterreichische Bezeichnung für Leitkegel